Craiva se poate referi la:

Craiva, Alba
Craiva, Arad

Vezi și 
 Craiu
 Crainici, Mehedinți